Blaze of Glory est le titre de plusieurs œuvres:

 Blaze of Glory, album du chanteur britannique Joe Jackson sorti en 1989 ;
 Blaze of Glory, album du chanteur américain Jon Bon Jovi sorti en 1990 ;
 Blaze of Glory, chanson tirée de cet album.